Бивер-Бей ():

 Бивер-Бей — город в округе Лейк, штат Миннесота, США.
 Бивер-Бей — тауншип в округе Лейк, штат Миннесота, США.